Санкти-Спиритус ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 141,90 км². Население — 930 человек (на 2009 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки